Miejscowości w USA:
 Swansboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Onslow
Gminy w USA:
 Swansboro (ang. Swansboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Onslow